Центра́льный — название микрорайонов в нескольких населённых пунктах:

 Центральный (микрорайон Долгопрудного)
 Центральный (микрорайон, Сочи)